Municipio de Henderson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Henderson (condado de Hot Spring, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hot Spring.
 Municipio de Henderson (condado de Union, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Henderson (condado de Vance, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Vance.
 Municipio de Henderson (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Henderson (condado de Knox, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Henderson (condado de Wexford, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Wexford.
 Municipio de Henderson (condado de Sibley, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sibley.
 Municipio de Henderson (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.
 Municipio de Henderson (condado de Jefferson, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.